Мусина-Пушкина: Мусина-Пушкина, Аграфена Михайловна (по некоторым источникам Агриппина Михайловна; 1740—1782 или 1786) — одна из самых первых актрис русской профессиональной сцены.
 Мусина-Пушкина, Дарья Михайловна (1872—1947) — актриса Александринского театра, преподаватель, профессор Ленинградской консерватории
 Мусина-Пушкина, Екатерина Алексеевна (1754—1829) — графиня (урожденная Волконская, теща Д. М. Волконского).
 Мусина-Пушкина, Екатерина Алексеевна (1786—1870) — фрейлина императорского двора, сестра жены Д. М. Волконского, в замужестве Оболенская (жена генерал-майора князя В. П. Оболенского).
 Мусина-Пушкина, Мария Александровна (ур. Урусова) (1801—1853) —  дочь князя А. М. Урусова, московская красавица, в первом браке замужем за графом И. А. Мусиным-Пушкиным; во втором — за канцлером А. М. Горчаковым.
 Мусина-Пушкина, Прасковья Васильевна (урождённая Долгорукова; 1754—1826) — статс-дама, жена генерал-фельдмаршала Валентина Платоновича Мусина-Пушкина.
 Мусина-Пушкина, Эмилия Карловна (1810—1846) — известная красавица.